El término némesis puede referirse, en esta enciclopedia:

 a Némesis, diosa de la justicia retributiva, la solidaridad, la venganza, el equilibrio y la fortuna;

Astronomía 
 a la hipótesis Némesis, una hipótesis astronómica que sustenta la posibilidad de que el Sol forme parte de un sistema binario;

Historia 
 a Operación Némesis (Armenia), una operación militar armenia de 1920-1922;
 a Operación Némesis (Colombia), una operación militar colombiana contra la guerrilla de las FARC en 2010;

Literatura 
 a Némesis, una novela de la escritora Agatha Christie publicada en 1971;
 a Némesis, una novela del escritor de ciencia ficción Isaac Asimov, publicada en 1989;

Música 
 a Nemesis, el decimoquinto disco de estudio de la banda finlandesa de power metal Stratovarius;

Cine, historieta y televisión 
 a Star Trek: némesis, la décima película de la saga Star Trek;
 A Nemesis, el episodio final de la 3.ª temporada de Stargate SG-1;
 a Nemesis Game, película de suspense lanzada en 2003;
 a Némesis, alguno de los dos personajes con ese nombre que aparecen en historietas publicadas por DC Comics;
 a Nemesis Prime, el personaje del Universo ficticio de Transformers;
 a  Nemesis , episodio 5 de la 2.ª temporada de la serie de televisión El fugitivo (1963-1967);

Videojuegos e informática 
 a Nemesis, el nombre que tuvieron en Europa y Estados Unidos los primeros matamarcianos de la serie Gradius;
 a Némesis, un personaje de la serie de videojuegos Resident Evil.